Mennonitština je neformální označení pro jazyk specifický pro mennonity, může označovat:
 Plautdietsch, mennonitská dolní němčina
 Pensylvánská němčina